Crusoe kan avse:

 Crusoe (TV-serie) – en TV-serie från 2008 baserad på romanan Robinson Crusoe
 Transmeta Crusoe – en datorprocessorfamilj tillverkad av Transmeta 
 Crusoe – en varelse i en film från 2007 originaltitel The Water Horse: Legend of the Deep, se Vattenhästen

Se även
 Robinson Crusoe (olika betydelser)